Триумфът на червилата може да се отнася за:

 Триумфът на червилата (роман), от Кандис Бушнел
 Триумфът на червилата (сериал), американски сериал, базиран на романа